Slavětín bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Slavětín u Oudoleně im Okres Havlíčkův Brod
 Gemeinde Slavětín nad Ohří (Slawietin) im Okres Louny
 Gemeinde Slavětín u Litovle (Slawietin) im Okres Olomouc
 Gemeinde Slavětín nad Metují im Okres Náchod 
 Ortsteil Slavětín von Načeradec im Okres Benešov
 Ortsteil Slavětín von Hudčice im Okres Příbram
 Ortsteil Slavětín von Písečné u Slavonic im Okres Jindřichův Hradec
 Ortschaft Slavětín (Radvanice) in der Gemeinde Radvanice  im Okres Trutnov